Un oracle est une personne pratiquant la divination. Dans le dictionnaire Robert, la première définition est : . Le terme est employé par rapport à la tradition judéo-chrétienne et dans le contexte du paganisme. Il provient du verbe latin orare (parler), lui-même en rapport avec os, oris (bouche). L'oracle est avant tout l'expression de la divinité par l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme, souvent préposés à cet effet. Chez les païens, il s'agit souvent d'une sibylle ou d'une pythie.
De manière dérivée, le vocable désigne aussi le lieu consacré où ces oracles étaient régulièrement proférés et où le public se rendait pour obtenir une réponse.
L'oracle de Delphes, par exemple, a fonctionné pendant de très nombreux siècles. Le poète Virgile mentionne aussi la fameuse sibylle de Cumes dans son Énéide. Le terme est plus particulièrement employé en lien avec la divination antique, notamment la divination grecque et étrusque. Dans la Rome antique, on parle également d'augure.

Sens premier 
 Oracle grec
 Oracle de Nechung, l'oracle d'État du Tibet.

Toponyme et lieux 
 Oracle, localité de l'Arizona.
 Oracle Arena, une salle omnisports dans le sud d'Oakland, en Californie

Informatique 
En informatique, un oracle est une procédure capable d’analyser le comportement observé du programme exécuté, et de décider si oui ou non une défaillance est présente.
Internet Oracle, l'ancien Oracle d'Usenet, un service de questions/réponses sur Internet toujours en activité.
 Oracle, une société américaine de logiciels et services à destination des professionnels
 Oracle Database, en informatique, un système de gestion de base de données conçue par la précédente.
 Machine de Turing avec oracle, en calculabilité, une variante des machines de Turing.

Fictions et personnages de fiction 
 L’Oracle dans Call Of Duty : Ghost.
 L'Oracle, album de bande dessinée de la série Papyrus.
 L'Oracle (Barbara Gordon), personnage de fiction de DC Comics lié à Batman.
 L'Oracle, personnage de fiction de Marvel Comics, membre de la Garde Impériale Shi'ar.
 L'Oracle, personnage de fiction de l'univers de W.I.T.C.H.
 L'Oracle, personnage de fiction du film Matrix.
 L'Oracle (Der Medicus), titre français d'un film allemand de Philipp Stölzl, sorti en France directement en vidéo en 2016.
 Oracle, série de bande dessinée éditée chez Soleil Productions.
L'Oracle, personnage de fiction du film Aladdin et le Roi des voleurs, sorti directement en vidéo en 1996.

Autres 
 Oracle, prononcé dans l'Odyssée ;
 l'Oracle de Wikipédia est une partie de Wikipédia où chacun peut poser une question d'ordre plus ou moins encyclopédique et où chacun peut répondre. Pour y accéder depuis Wikipédia, il suffit de lancer la requête wp:oracle dans la zone de recherche ;
 Oracle, mission expérimentale de veille spatiale.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Oracle de Nechung
 Thubten Ngodup